Bent Larsen (1935–2010) dán sakkozó, nagymester, dán sakkbajnok
Bent Larsen (1942) dán evezős, olimpikon
Bent Larsen (1954) dán kézilabdázó, olimpikon